B11 (Jamaica), een weg op Jamaica
 B11 (New York), een buslijn in Brooklyn (New York)
 B-11 (geweer), een Sovjet 107 mm-geweer
 Bavarian B XI, een Duits stoomlocomotiefmodel (1895)
 Bensen B-11, een type eenmanshelikopter van Bensen
 HMS B11, een B-klasse onderzeeër van de Britse Royal Navy